Наварр Скотт Мо́мадей (; род. 27 февраля 1934, Лотон, Оклахома) — американский писатель индейского происхождения (из племени кайова), член Американской академии искусств и наук. Имеет 20 почетных степеней от различных колледжей и университетов. Обладатель Пулитцеровской премии за роман House Made of Dawn («Дом из рассвета») в 1969 году.

В 2007 году Наварру Скотту Момедею была вручена Национальная медаль США в области искусств за работу, связанную с сохранением культуры коренных американцев.

Биография

Произведения

Проза и мемуаристика 
 The Journey of Tai-me / «Странствие Тай-Ме» (1967, традиционные легенды народа кайова)
 House Made of Dawn / «Дом, из рассвета сотворённый» (1968, роман)
 The Way to Rainy Mountain / «Путь к Горе Дождей» (1969, сборник легенд; включает истории из «Странствия Тай-Ме» с дополнениями и рисунками отца автора Альфреда Момадея)
 The Names: A Memoir (1976, воспоминания о детских годах на Юго-Западе)
 The Ancient Child (1989, роман)
 The Man Made of Words: Essays, Stories, Passages (1997, сборник эссе)
 Three Plays: The Indolent Boys, Children of the Sun, and The Moon in Two Windows (2007, пьесы и киносценарий)

Сборники стихов и малой прозы 
 Angle of Geese (1974)
 The Gourd Dancer (1976)
 In the Presence of the Sun (1992)
 In the Bear’s House (1999)
 Again the Far Morning: New and Selected Poems (2011)

Книги для детей 
 Circle of Wonder: A Native American Christmas Story / «Круг Чудес: Рождественская история американских индейцев» (1993, иллюстрирована автором)
 Four Arrows & Magpie: A Kiowa Story / «Четыре стрелы и Сорока: Легенда племени кайова» (2006)

Цитаты 
 Мы — то, чем себя воображаем. Само наше бытие заключено в способности воображать самих себя… Величайшей трагедией, которая может нас постигнуть, является жизнь без воображения.Скотт Момадей.

Примечания

Литература 
 Conversations with N. Scott Momaday / Schubnell, Matthias (Ed.). — Jackson, MS : University Press of Mississippi, 1997. — ISBN 0-87805-960-1
 Morgan, Phyllis S. N. Scott Momaday: Remembering Ancestors, Earth, and Traditions: an Annotated Bio-bibliography. — Norman, OK : University of Oklahoma Press, 2010. — ISBN 0-8061-4054-2

Ссылки 

Писатели США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Йельского университета